Pomarede ist der Name von

 Pomarède, französische Gemeinde im Departement Lot
 Leon Pomarede, auch De Pomarede und De la Pomarede (1807–1892), franko-amerikanischer Panoramen-, Landschafts-, Genre-, Historien-, Miniatur- und Dekorationsmaler